A 2002-es Australian Open férfiversenyét a svéd Thomas Johansson nyerte az orosz Marat Szafin előtt.

Kiemeltek

Források 
 Eredmények

F1